Льюисвилл:

 Льюисвилл (Арканзас) — город в штате Арканзас.
 Льюисвилл (Миннесота) — город в штате Миннесота.
 Льюисвилл — город в округе Дентон в штате Техас.